Masa puede referirse a:

Física 
 Masa, concepto físico con diferentes significados.
 Masa molecular
 Masa atómica
 Unidad de masa atómica
 Masa inercial
 Masa crítica, que a su vez tiene otros significados. Véase Masa crítica (desambiguación).
 Masa gravitacional
 Masa solar
 Masa molar
 Masa térmica
 Masa invariante o masa propia.
 Masa reducida
 Masa no suspendida
 Masa y energía en la relatividad especial
 Equivalencia entre masa y energía Ley de masas o ley de acción de masas
 Ley de conservación de la masa Centro de masas Defecto de masa Espectrómetro de masas Ciencias sociales 
 En Ciencias Políticas, Sociología y Derecho Constitucional masas o las masas hace referencia a un sujeto colectivo, especialmente para describir formas de comportamiento gregario, en oposición al comportamiento individual, y en oposición al concepto de las élites.Partido de masas, como los que surgieron en el siglo XX, frente a los partidos de cuadros o de élites. También puede asociarse al concepto de partido de clase (referido a la clase obrera y a los partidos marxistas Partido Socialista o Partido Comunista)
 Sindicato de masas o sindicato de clase, con idéntico sentido.
 Sociedad de masas sociedad de consumo de masas Comunicación de masas y medios de comunicación de masas.
 Cultura de masas Hipnotizador de masasCoordinadora Revolucionaria de Masas, en El Salvador.Ministro sobre las Masas, un puesto oficial de la burocracia imperial china, una de las Tres Excelencias.

 Literatura 

 La rebelión de las masas, obra de José Ortega y Gasset.
 Masa y poder, obra de Elias Canetti.
 Masa, poema del poeta peruano César Vallejo.

 Gastronomía Masa, mezcla de harina, agua, sal y usualmente levadura.Masa de arroz, obtenida de la harina de arroz.Masa enriquecida, que contiene grasas y azúcar.Masa escamosa, masa de repostería enriquecida con lípidos.Masa de hojaldre, masa de trigo formada por finas láminas.Masa de maíz, obtenida de la harina de maíz.Masa de maíz martajado, hecha a partir de granos quebrados, típica en México.Masa de Jrushchov, masa de trigo usada en la antigua Unión Soviética.Masa madre, producto previo a la obtención de la masa del pan o de otros productos de fermentación.
 Industria 
 En distintas sectores o industrias, masa es el material resultante de una mezcla espesa, blanda y consistente, de un líquido con una sustancia en polvo:
 en construcción, el cemento.

 Otros usos 
 Masa de sonido o masa sonora, en música.

 Índice de masa corporal en medicina.

 Masa forestal Masa (Burgos), antiguo municipio, hoy localidad perteneciente al municipio de Merindad de Río Ubierna en España.

 La Masa (Hulk), personaje de ficción de Marvel Comics.

 MASA (autobuses)''', extinta empresa mexicana fabricante de autobuses llamada "Mexicana de Autobuses S.A.", absorbida por Volvo.

Notas

Enlaces externos